Peter Hersleb Classen er navnet på flere personer:

 Peter Hersleb Classen den ældre (1738-1825) – gehejmekonferensråd og direktør for Det Classenske Fideicommis
 Peter Hersleb Classen den yngre (1804-1886) – gehejmekonferensråd og direktør for Det Classenske Fideicommis